Перша ліга СРСР з футболу 1978 — восьмий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату вдруге став клуб «Крила Рад» (Куйбишев). Чемпіонат тривав з 9 квітня по 3 листопада 1978 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Дублюючі склади підсумкова таблиця

Посилання 
 Перша ліга - 1978
 Перша ліга - 1978  
 Soviet Union 1978  

78
СРСР